Jądro ślimakowe grzbietowe (łac. nucleus cochlearis dorsalis, nucleus cochlearis posterior) – jedno z jąder części ślimakowej nerwu przedsionkowo-ślimakowego. Znajduje się na tylnej powierzchni konaru dolnego móżdżku, tworząc w dnie komory czwartej tzw. guzek słuchowy (tuberculum acusticum).

Przypisy 

Neuroanatomia